Il doppio del torneo di tennis ATP Firenze 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sergi Bruguera e Horacio de la Peña che hanno battuto in finale Luiz Mattar e Diego Pérez 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Gustavo Luza /  Udo Riglewski (quarti di finale)
 Mark Koevermans /  Javier Sánchez (quarti di finale)

 Omar Camporese /  Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale, ritiro)
 J C Báguena /  Carlos Di Laura (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
ATP Firenze 1990